Anomalosiphum  — род тлей из подсемейства  (Cervaphidini). Юго-восточная и Восточная Азия. Около 10 видов.

Описание 
Мелкие насекомые различной окраски, от зеленоватого до коричневого и чёрного, длина 1,1—1,8 мм.
Усики крылатых форм 5-члениковые, а у и бескрылых - 4-члениковые. Ассоциированы с двудольными растениями Connaraceae, Leguminosae и Xanthophyllaceae. Диплоидный набор хромосом 2n=18 (Anomalosiphum indigoferae) .

 
 Anomalosiphum indigoferae A.K. Ghosh, M.R. Ghosh & Raychaudhuri
 
 Anomalosiphum murphyi Martin & Agarwala
 Anomalosiphum philippinensis Martin & Agarwala
 Anomalosiphum pithecolobii Takahashi
 
 Anomalosiphum takahashii
 Anomalosiphum tiomanensis Martin & Agarwala

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых